KKV est un sigle qui peut désigner :
 Kilpailu- ja kuluttajavirasto (en français, Agence de la concurrence et de la consommation), une agence gouvernementale dans le domaine de la concurrence et de la protection des droits des consommateurs, en Finlande ;
 , une société et une maison de disques norvégiennes.